Keysville kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Keysville (Georgia)
Keysville (Virginia)